Лесковичи — топоним в Белоруссии:

Населённые пункты 
 Лесковичи — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Лесковичи — деревня в Березинском районе Минской области.

Озеро 
 Лесковичи — озеро в Шумилинском районе Витебской области